612 км, 612-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них название населённых пунктов.

 населённые пункты
 Желе́зно-Доро́жная Бу́дка 612 км — станция в Майском районе республики Кабардино-Балкария. Входит в состав «Сельское поселение станица Котляревская».

 железнодорожные объекты

Россия 
 612 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 057649
 612 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Мордовия). Код 641256

Узбекистан 
 612 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 737336